Attilio Benfatto, ciclista italiano.
Eleonora Benfatto, modella italiana, Miss Italia 1989.
Luigi Benfatto detto Alvise dal Friso, pittore tardomanierists veneto